Фехтование на XXVI летних Олимпийских играх

Медалисты

Мужчины

Женщины

Страны

Результаты 
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.

Женщины

Шпага. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Шпага. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Рапира. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Рапира. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Мужчины

Шпага. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Шпага. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Рапира. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Рапира. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Сабля. Личное первенство

1/4 финала

1/2 финала

за 3 место

Финал

Сабля. Командное первенство

1/4 финала

за 5-8 места

за 7 место

за 5 место

1/2 финала

за 3 место

Финал

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1996
Международные соревнования по фехтованию в США